Ženská dvouhra ITS Cupu 2013 probíhala ve druhé polovině července 2013. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Španělka María Teresa Torrová Florová, která zvolila start na paralelně hraném Gastein Ladies 2013 v rámci túry WTA.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená, 22letá Slovinka Polona Hercogová, jež ve finále zdolala Polku Katarzynu Piterovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–0 a 6–3. Na okruhu ITF vybojovala jedenáctý singlový titul a druhý s maximální dotací 100 tisíc dolarů. Slovinka neztratila ani jeden set a soupeřkám uštědřila čtyři „kanáry“. Odvezla si také prémii 15 400 dolarů a 140 bodů. Turnaj tak poprvé v jeho historii ovládla členka z elitní světové stovky, když Hercogové patřila 82. příčka na žebříčku WTA. Piterová figurovala na 240. místě klasifikace.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2013 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Ženský okruh ITF 2013
Tenis v Česku v roce 2013